Jig steht für:
 Jig, lebhafter Volkstanz der gesamten Britischen Inseln
 Jig (Film), Dokumentarfilm (2011) über die Oireachtas Rince na Cruinne  (Englisch: The Irish Dancing World Championships) 2011

jig steht für:
 Jingulu (ISO-639-3-Code), gefährdete australische Sprache der Jingili, Northern Territory

Siehe auch:
 Gigue

Abkürzung